Abhay steht für:

 Abhay (Film), ein indischer Kinderfilm von Annu Kapoor

Abhay ist der Familienname folgender Personen:

 Nhouy Abhay (1909–1963), laotischer Politiker in der Unabhängigkeitsbewegung und Minister in mehreren Kabinetten